Sanio ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gustav Sanio (Karl Gustav Sanio) (1832–1891), ostpreußischer, deutscher Botaniker (aus Lyck)
 Friedrich Daniel Sanio (1800–1882), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jochen Sanio (* 1947), ehemaliger Präsident der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Siehe auch:
 Sanjo
 Sanyo (Begriffsklärung)